Wolfental, Wolfentalbach und Wolfentalgraben sind Gewässer- und Talnamen:

 Wolfental (Althäuser Bach), linkes Bachtal zum Althäuser Bach (zum Wachbach) vor Neunkirchen, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfental (Donau), rechtes Bachtal zur Donau vor Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Wolfental (Isenach), linker Bachtal zur Isenach an der Eremitage im Jägertal, Stadt Bad Dürckheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Wolfental (Sernf), linkes Bergtal zur Sernf gegenüber Mattbrunnen bei Engi GL, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus

 Wolfentalbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs oder Dorfbachs (zur Starzel, zum Neckar) in Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolfentalbach, Oberlaufname des Tirolergrundbachs im Forstdistrikt Wölfental (!) (zum Neumagen) vor der Sägmühle von Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wolfentalbach (Tirolergrundbach), rechter Zufluss im Forstdistrikt Wölfental des hier noch Wolfentalbach genannten Tirolergrundbachs

 Wolfentalgraben, rechter Zufluss aus dem Wolfental des Wachbachs nach Wachbach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg